Luca Brasi, personaggio del romanzo Il padrino
Rossano Brasi, ciclista italiano.